«Хардбол» () — кинофильм 2001 года режиссёра Брайана Роббинса с Киану Ривзом в главной роли. Сценарий Джона Гэтлинса основан на книге Дэниэла Койла «Хардбол: Сезон в трущобах». Оригинальную музыку для фильма писал Марк Айшем.

Сюжет 
Конор О’Нил — азартный игрок, который делает ставки на спорт и влез в долги. Чтобы расплатиться он устраивается тренером по бейсболу для трудных детей из бедного района. Он решил, что когда оплатит долг, то покинет команду, однако со временем Конор привязывается к детям. Он бросает ставки, становится настоящим наставником для ребят и знакомится с их привлекательной учительницей, Элизабет Уилкс.

Вместе с тренером его ученики готовятся выступить в финале детской бейсбольной лиги. Один из ребят гибнет после тренировки из-за шальной пули в ходе перестрелки двух молодёжных банд. Даже это не останавливает ребят и они выходят на газон стадиона в решающей встрече с принципиальными противниками.

В ролях

Награды и номинации 
 2002 — номинация на премию Золотая малина — худший актёр (Киану Ривз)

Отзывы 
На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 41% на основании 113 критических отзывов. На сайте Metacritic рейтинг фильма составляет 48 из 100 на основании 25 отзывов.

Ссылки 
 
 
 
 
 отзыв и критика Роджер Эберт
 отзыв и критика Rolling Stone

Примечания 

Фильмы США 2001 года
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Германии
Экранизации литературных произведений
Фильмы о бейсболе
Фильмы Paramount Pictures
Фильмы на английском языке
Фильмы Германии 2001 года